Kantküla (Jõgeva), een plaats in de gemeente Jõgeva, Estland
Kantküla (Kose), een plaats in de gemeente Kose, Estland
Kantküla (Vinni), een plaats in de gemeente Vinni, Estland